Jassim puede referirse a:

Jassim Mohammed Ghulam, futbolista iraquí.
Karrar Jassim Mohammed, futbolista iraquí.
Estadio Thani bin Jassim, estadio del Al-Gharrafa (Catar).